Pintos hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Abel Pintos (1984-), cantante y compositor argentino de folclore y pop latino.
 Aníbal Barrios Pintos (1918-2011), historiador uruguayo.
 Federico Pintos (1992-), futbolista uruguayo.
 Fidel Pintos (1905-1974), actor y humorista de cine y televisión, una de las grandes figuras de la comicidad argentina.
 Juan Manuel Pintos (1811-1876), escritor y lexicógrafo español en castellano y gallego.
 Julio Pintos, productor rural y político uruguayo
 Pablo Pintos (1987-), futbolista uruguayo.
 Susana Pintos (1941-1968), uno de los trece mártires estudiantiles que fueron asesinados en Uruguay entre 1968 y 1985.

Informática 
 Pintos, sistema operativo educativo creado en la Stanford University en 2004.

Festividades 
 Fiesta de los Huevos Pintos, celebraciones en las localidades asturianas de Pola de Siero, concejo de Siero (Asturias) y Sama de Langreo (concejo de Langreo).